Konjsko est un toponyme qui peut désigner :

 Konjsko, un village situé dans la municipalité de Posušje, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Konjsko, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

 Konjsko, un village situé dans la municipalité de Karlobag, comitat de Lika-Senj ;
 Konjsko, un village situé dans la municipalité de Klis, comitat de Split-Dalmatie ;

 Kojskë/Konjsko, un village situé dans la commune (ou municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).